Листерфилд () — национальный парк, расположенный в районе Большого Мельбурна в штате Виктория (Австралии). Основан в 1981 году. Площадь парка составляет 13,98 км². Расположен в 30 км к юго-востоку от центрального делового района Мельбурна, рядом с пригородом Листерфилд в городе Кейси. В сочетании с соседним Национальным парком Черчилл эти два парка занимают 1668 га в долине и хребте Данденонг, которые являются убежищем для местных птиц, млекопитающих и рептилий и предоставляют возможности для отдыха.

История 
Парк Листерфилд был создан после вывода из эксплуатации водохранилища Листерфилд, построенного в 1936 году, и передачи его водосбора под управление тогдашней Службы национальных парков в 1979 году. Парк был официально открыт 19 мая 1981 года с площадью 1151 га и расширен в 1984, 1988, 1995 и 1997 годах.

Туризм 
Листерфилд-парк был местом проведения соревнований по катанию на горных велосипедах на Играх Содружества 2006 года.

Парк имеет широкий спектр трасс, подходящих для катания на кросс-кантри и горных велосипедах. Трассы хорошо обозначены и дают чёткое представление об уровне сложности, который они представляют для гонщика. Расположение, диапазон и разнообразие трасс и природной среды Листерфилда делают его одним из самых известных мест для горных велосипедов недалеко от Мельбурна.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт парка
 Swimming at Lysterfield Park
 Parks Victoria’s Lysterfield Park page
 Commonwealth Games' Lysterfield Park page
 Mountain Bike Trail Map (Parks Victoria)

Национальные парки Виктории